Der Dänische Fußballpokal 2017/18 war die 64. Austragung des dänischen Pokalwettbewerbs der Männer. Er wurde vom dänischen Fußballverband ausgetragen. Das Finale fand traditionell am Himmelfahrtstag (10. Mai 2018) im Telia Parken von Kopenhagen statt. Pokalsieger wurde Vorjahresfinalist Brøndby IF, der sich im Finale gegen Silkeborg IF durchsetzte.

In allen Runden wurden die Begegnungen in einem Spiel ausgetragen. Bei unentschiedenem Ausgang wurde zur Ermittlung des Siegers eine Verlängerung gespielt. Stand danach kein Sieger fest, folgte ein Elfmeterschießen.

1. Runde 
Es nahmen 52 Mannschaften der Dänemarkserie oder tiefer, 23 Vereine der 2. Division 2016/17, elf Teams der 1. Division 2016/17, sowie der Letzte der Superliga 2016/17 teil. Aus der 2. Division trat der SV Svendborg wegen Insolvenz nicht an. Dadurch zog Nørresundby FB kampflos in die zweite Runde.

|}

2. Runde 
Teilnehmer waren die 44 Sieger der ersten Runde, der Erste der 1. Division 2016/17, sowie die 7 Teams auf den Plätzen Sieben bis Dreizehn der Superliga 2016/17.

|}

3. Runde 
Teilnehmer: Die 26 Sieger der zweiten Runde und die besten sechs Vereine der Superliga 2016/17.

|}

4. Runde 
Teilnehmer: Die 16 Sieger der dritten Runde.

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 Alle Spielzeiten auf haslund.info
 Denmark Cup 2017/18 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2017/18